Notte di Capodanno a New-York (Wolf's Clothing) – film del 1927 diretto da Roy Del Ruth
Wolf's Clothing – film del 1936 diretto da Andrew Marton